Бурая — женская форма фамилии  и название населённых пунктов:
 Бурая, Ирина Игоревна (род. 1958) — советская пловчиха с аквалангом.

Белоруссия 
 Бурая — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Бурая — деревня в Куньинском районе Псковской области.